Peter Petersen est le nom porté par :
 Peter Petersen (1876–1956), acteur ;
 Peter Petersen (1884–1952), philosophe et pédagogue ;
 Peter Petersen (1904–1989), homme politique membre du Parti national-démocrate d'Allemagne ;
 Peter Petersen (1926–2005), homme politique membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne ;
 Peter Petersen (né en 1933), psychiatre et professeur ;
 Peter Petersen (1941–1980), footballeur ;
 Peter Petersen (né en 1963), scénariste.